Sehrou Guirassy (Arles, 12 de março de 1996), é um futebolista francês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Rennes.

Carreira 
Christian Clemens começou a carreira no Laval. 

Futebolistas da França
Futebolistas do Stade Lavallois Mayenne Football Club
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do Stade Rennais Football Club